Са́льдовий бала́нс — бухгалтерський баланс, який характеризує майно господарюючого суб'єкта і джерела утворення майна за станом на певну дату в грошовій оцінці. Сальдовий баланс складається шляхом підрахунку залишків по рахунках.

Джерела 

 

Бухгалтерський облік і аудит